Луис де Мора́лес (, ,  — , ) — испанский художник, один из ярчайших представителей испанского маньеризма, старший современник Эль Греко.

Биография 
Биография мастера во многом предположительна. Специалисты спорят о месте его рождения (Бадахос или Севилья?), о том, где он сформировался как художник, и называют Севилью, Португалию и Милан.

Творчество 
Испытал влияние Рафаэля, Педро де Кампанья и художников ломбардской школы, за своё искусство и приверженность священным сюжетам был прозван современниками «Божественным Моралесом».

Произведения 
Среди произведений Моралеса — Богоматерь с птичкой (1546, частное собрание, Мадрид), сцены из жизни Христа в алтаре церкви Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон, Аройо-де-ла-Лус (провинция Касерес; 1563—1568), Богоматерь с младенцем и Иоанном Крестителем (1564—1566, Национальный музей старинного искусства, Лиссабон), Святое семейство (1560-е годы, Испанское общество Америки, Нью-Йорк), Богоматерь с младенцем (ок. 1570, Прадо), Богоматерь Скорбящая (Эрмитаж), Молитва Святого Франциска Асизского ( Киевский музей западного и восточного искусства).

Литература 
 Калугина Е. О. Луис де Моралес и Леонардо. Новые иконографические источники. // Итальянский сборник. СПб., № 6. С. 88-99. ISBN 5-94086-026-5
 Калугина Е. О.ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС И ГРАФЫ ДЕ ФЕРИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНОГО КОНТЕКСТА РАННЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКА //Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. 2014. № 1. С. 80-96.
 Калугина Е. О. Луис де Моралес (1509/1511-1586) и Хуан де Рибера (1532—1611). Живопись в контексте духовной культуры Испании XVI века // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2013. № 3 (28). С.198-202
 Covarsi, Adelardo: «Actuaciones de Luis de Morales en Portugal». Revista de Estudios Extremeños 1940, pp. 113—119.
 Gaya Nuñio J.A. Luis de Morales. Madrid: Instituto Diego Velázquez, 1961
 Juez Nieto A. Luis de Morales, El Divino: homenaje de admiración y amor a su vida y su obra. Badajoz: Diputación Proveincial de Badajoz, 2002
 Solis Rodriguez C. Luis de Morales. Badajoz, 1999.

Ссылки 

 Биография, живопись on line 
 Статья в Католической энциклопедии

Художники Испании XVI века
Художники маньеризма
Персоналии:Золотой век Испании